Karl Fredrik Wasenius kan syfta på:

* Karl Fredrik Wasenius (1846–1914), svensk donator
 Karl Fredrik Wasenius (1850–1920), finländsk musikkritiker